Сан-Леонардо-де-Ягуэ ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 60,58 км². Население 2293 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сории